Memento Mori — предстоящий студийный альбом британской группы Depeche Mode. Анонсирован в октябре 2022 года. Релиз альбома состоится 24 марта 2023 года на лейблах Columbia и Mute. Это будет первый альбом группы без клавишника Энди Флетчера, который умер 26 мая 2022 года. В поддержку альбома будет проведён тур.

Список композиций

Предыстория 

26 мая 2022 года клавишник группы Энди Флетчер неожиданно для всех скончался из-за расслоения аорты. Работа над альбомом началась ещё до трагичной смерти музыканта, однако Флетчер не успел принять в ней участие и не услышал ни одной из новых песен.

В августе 2022 года была опубликована фотография Мартина Гора и Дейва Гаана в звукозаписывающей студии, что было намёком на работу над новым материалом.

4 октября 2022 года группа провела пресс-конференцию в Берлине, на которой анонсировала новый альбом под названием Memento Mori и новое мировое турне. Выход альбома запланирован на 24 марта, первый концерт тура состоится днём ранее, 23 марта 2023.

3 февраля 2023 года был анонсирован первый сингл Ghosts Again, песня была выпущена 9 февраля 2023 года одновременно с клипом, опубликованным в 19:00 по московскому времени.

9 марта 2023 года была выпущена песня (в неком смысле второй сингл) My Cosmos Is Mine. Эта песня звучит более мрачно, чем Ghosts Again. Как самостоятельный сингл группой не позиционируется.

Примечания 

Альбомы Depeche Mode
Готовящиеся к выходу альбомы